La Casa del Cane Morto, o Villa del Cane Morto, è un edificio immaginario della serie televisiva I segreti di Twin Peaks.

Descrizione 
È un edificio abbandonato fuori dalla città che si è trasformato in un centro delle attività illegali. L'agente Dale Cooper scopre che il suo nome deriva da un vecchio detto, che recita che un cane morto attrae l'attenzione sia delle peggiori che delle migliori persone. 

Mentre visita il podere con l'intenzione di acquistarlo, Cooper si rende conto che la casa è stata usata per preparare la cocaina da vendere. Agendo da delegato dello sceriffo, arruola lo sceriffo Harry Truman e l'agente Dennis Bryson per preparare un'imboscata impiegando Ernie Niles come esca. Il tentativo fallisce ed Ernie e Bryson vengono presi in ostaggio da Jean Renault. Cooper allora compie uno scambio di prigionieri, prendendo il posto dei due uomini nelle mani di Renault, ma Bryson, vestito come cameriere del RR diner lo salva passandogli una pistola, con cui Cooper uccide Renault durante uno scontro a fuoco.

I segreti di Twin Peaks
Luoghi delle serie televisive
Case immaginarie